ПВИС — четырёхбуквенная аббревиатура. Может означать:
 ПВИС — парвовирусная инфекция свиней. 
 ПВИС — Полтавский Военный институт связи. Такое название имел в период 1999 - 2007 гг. Расположен в г. Полтава, Украина.